Teresina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Teresina, delstatshuvudstad, Piauí, 
 Teresina (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar